Łabędź ist ein polnischer Ortsname:
 Łabędź (Jonkowo), Ort in der Gmina Jonkowo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Labens, 1938 bis 1945 Gulben, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Łabędź (Koniecpol), Ort in der Gmina Koniecpol, Powiat Częstochowski, Woiwodschaft Schlesien
 Łabędź (Szczecinek), Ort in der Gmina Szczecinek, Powiat Szczecinecki, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Labenz, Kreis Neustettin, Pommern
 Łabędź (Wąbrzeźno), Ort in der Gmina Wąbrzeźno, Powiat Wąbrzeski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1942: Labenz, 1942 bis 1945 Labens, Kreis Briesen, Westpreußen

pl:Łabędź (ujednoznacznienie)